La rue Franklin peut désigner :

Rue Franklin, rue du  Lyon.
 Rue Franklin, rue du centre-ville de Nantes.
 Rue Franklin, rue du centre-ville de Bordeaux.
 Rue Franklin, rue du centre-ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis).
 Rue Benjamin-Franklin, rue de Versailles.
 Rue Franklin (renommée rue Benjamin-Franklin), rue du  de Paris.

Des rues Franklin sont également visibles à Québec, Laval, Saguenay, Châteauguay et Fermont

Références 

Homonymie